Pierre Armand peut faire référence à :
 Pierre Armand (scénariste)
 Pierre Armand (ingénieur du son)

Notes et références